Havik kan betekenen:
 Havik (vogel), een roofvogel
 Havik (politiek), een politicus die om zijn harde of onverzoenlijke beleid of standpunten bekendstaat

Namen
De Havik (windmolen), een windmolen in Grootschermer
De Havik (strip), een stripserie van de striptekenaar Patrice Pellerin
Havik (1942), een Nederlandse motortorpedoboot